Trebitz ist der Name folgender Orte:

 Trebitz (Bad Schmiedeberg), Ortsteil der Stadt Bad Schmiedeberg, Landkreis Wittenberg, Sachsen-Anhalt
 Trebitz (Brück), Ortsteil der Stadt Brück, Landkreis Potsdam-Mittelmark, Brandenburg 
 Trebitz (Könnern), Ortsteil der Stadt Könnern, Salzlandkreis, Sachsen-Anhalt
 Trebitz (Lieberose), Ortsteil der Stadt Lieberose, Landkreis Dahme-Spreewald, Brandenburg
 Trebitz (Petersberg), Ortsteil der Gemeinde Petersberg, Saalekreis, Sachsen-Anhalt
 Trebitz (Salzatal), Ortsteil der Gemeinde Salzatal, Saalekreis, Sachsen-Anhalt

Trebitz ist Familienname folgender Personen:
 Johann Christian Karl Trebitz (1818–1884), evangelischer Pastor